Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2008 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Ana Ivanović je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
{|
|
 Marija Šarapova (četrti krog)
 Ana Ivanović (prvakinja)
 Jelena Janković (polfinale)
 Svetlana Kuznecova (polfinale)
 Serena Williams (tretji krog)
 Ana Čakvetadze (drugi krog)
 Jelena Dementjeva (četrtfinale)
 Venus Williams (tretji krog)
 Marion Bartoli (prvi krog)
 Patty Schnyder (četrtfinale)
 Vera Zvonareva (četrti krog)
 Agnes Szavay (tretji krog)
 Dinara Safina  (finale)
 Agnieszka Radwanska (četrti krog)
 Nicole Vaidisova (prvi krog)
 Viktorija Azarenka ''(četrti krog)
|
<ol start="17">
 Shahar Pe'er ''(prvi krog)
 Francesca Schiavone ''(tretji krog)
 Alize Cornet ''(tretji krog)
 Sybille Bammer ''(prvi krog)
 Marija Kirilenko ''(drugi krog)
 Amélie Mauresmo ''(drugi krog)
 Alona Bondarenko ''(prvi krog)
 Virginie Razzano ''(prvi krog)
 Nadja Petrova ''(tretji krog)
 Flavia Pennetta ''(četrti krog)
 Katarina Srebotnik ''(četrti krog)
 Dominika Cibulkova ''(tretji krog)
 Anabel Medina Garrigues ''(tretji krog)
 Caroline Wozniacki ''(tretji krog)
 Ai Sugijama ''(drugi krog)
 Karin Knapp ''(tretji krog)
|}

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2008